Междунаро́дный день ми́ра () — отмечается 21 сентября с 2002 года. Был учреждён на 36-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция № A/RES/36/67 от 30 ноября 1981 года).

Вначале праздник отмечался в третий вторник сентября — в день открытия ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Решение о праздновании Международного дня мира 21 сентября было принято на 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (специальная резолюция № A/RES/55/282 от 28 сентября 2001 года).

Генеральной Ассамблеей этот день провозглашён как день отказа от насилия и прекращения огня во всём мире. Всем странам было предложено воздерживаться от проведения военных действий в этот день.

Ежегодно 21 сентября в ООН проводятся различные мероприятия, традиционно начинаемые с церемонии у Колокола мира. Церемония начинается с обращения Генерального секретаря ООН, после которого он ударяет в колокол. Затем, после минуты молчания, с обращением выступает председатель Совета безопасности ООН. В этот день проводится сдача незарегистрированного оружия, посадка деревьев, и мероприятия по здравоохранению, спортивные мероприятия.

Широкую известность и влияние получила некоммерческая организация Peace One Day, которая стремится добиться реализации ежегодного дня всемирного прекращения огня и отказа от насилия.

Тема дня 
 2022 год — «Покончить с расизмом. Построить мир».
 2021 год — «Восстановление по принципу „лучше чем было“».
 2020 год — «Вместе к миру».
 2019 год — «Климатические действия во имя мира».
 2018 год — «Право на мир: 70 лет после Всеобщей декларации прав человека».
 2017 год — «Вместе за мир: уважение, безопасность и достоинство для всех».
 2016 год — «Цели в области устойчивого развития: составные элементы мира».
 2015 год — «Партнёрство во имя мира — достойное дело каждого».
 2014 год — «Право народов на мир».
 2013 год — «Образование в духе мира».
 2012 год — «Устойчивый мир ради устойчивого будущего».
 2011 год — «Мир и демократия: выскажи своё мнение».
 2010 год — «Молодёжь за мир и развитие».
 2009 год — «Разоружение и нераспространение».
 2008 год — «Права человека и поддержание мира».
 2007 год — «Мир — это высшее призвание Организации Объединённых Наций».

Ссылки 

 Официальная страница дня на сайте ООН
 Сайт ООН
 Резолюция № A/RES/36/67
 Резолюция № A/RES/55/282
 Международный день мира и его официальный статус

Международные дни ООН
Праздники мира
Праздники 21 сентября